Däbritz ist der Name folgender Orte:

 Däbritz (Ostrau), Siedlung in Schrebitz (Ostrau)

Däbritz ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Däbritz (1919–1985), deutscher Theaterwissenschaftler
 Max Däbritz (1874–1947), deutscher Unternehmer und Firmengründer 
 Nico Däbritz (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Däbritz (1880–1945), deutscher Altphilologe, Gymnasialdirektor
 Sabine Däbritz, Herzchirurgin in Zürich
 Sara Däbritz (* 1995), deutsche Fußballspielerin
 Siegfried Däbritz (* 1975), PEGIDA-Aktivist
 Walther Däbritz (1881–1963), deutscher Wirtschaftswissenschaftler